Окинино — название населённых пунктов в России:

 Окинино — деревня в Большемурашкинском районе Нижегородской области.
 Окинино — село в Лысковском районе Нижегородской области.